Castelo, mot qui signifie château en portugais, peut désigner divers toponymes.

Castelo, ville située dans l'État d'Espírito Santo ;
Castelo, quartier de la ville de Rio de Janeiro ;
Castelo do Piauí, ville située dans l'État de Piauí.

homonymies strictes :

Castelo, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Castelo (Moimenta da Beira), paroisse civile de la municipalité de Moimenta da Beira, située dans le district de Viseu et la région Nord 
Castelo, paroisse civile de la municipalité de Sertã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Castelo, paroisse civile de la municipalité de Sesimbra, située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne.

homonymies partielles :

Santa Maria do Castelo e São Miguel, paroisse civile de la municipalité de Torres Vedras, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
Castelo do Neiva, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Castelo Branco, ville et municipalité située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Viana do Castelo, ville et municipalité située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.

Notes